Baza (lat. basis < grč. : ono po čemu se hoda, podloga, tlo, od glagola βαivew: hodati, ići). Temelj, osnova, osnovica, fundament, uporište, oslonac, podloga, podnožje. U prenesenom smislu: polazna točka ili sustav pretpostavki od kojih se polazi u zaključivanju.

 Baza (astronomija) je osnovica trokuta koji se koristi za mjerenje udaljenosti metodom paralakse. Dimenzije Zemlje rabe se kao baza za dnevnu paralaksu, dimenzije Zemljine staze oko Sunca za godišnju paralaksu.
 Baza (elektronika) središnji od triju slojeva bipolarnog tranzistora (emiter-baza-kolektor) i naziv njegova izvoda. U prvim (točkastim) tranzistorima to je bio osnovni (bazni) sloj poluvodičkoga kristala (tranzistor).
 Baza (matematika) je pojam s više značenja:
-baza logaritma,
-baza eksponencijalne funkcije,
-baza (linearna algebra) vektorskog prostora,
-baza tijela,
-a u geometriji je stranica na kojoj počiva lik (npr. baza trokuta).

 Baza znanja (baza podataka ili baza informacija) je organizirana zbirka logički povezanih, pretražljivih i međusobno ovisnih podataka (informacija), pohranjena u nekom od računalno čitljivih medija.
 Baza (geodezija) /ili bazis/ je stranica trokuta triangulacijske mreže.
 Baza (graditeljstvo) je temelj ili podziđe građevine; kod stupa podnica, podnožje.
 Baza (vojna terminologija) u strategijskom značenju, je područje na kopnu i (ili) moru koje se uređuje kao oslonac u izvođenju bojnih djelovanja (operacija). Može biti: kopnena, pomorska, zrakoplovna, raketna i logistička baza, a prema značenju, namjeni i jačini snaga strategijska ili taktička.
 Baza u marksističkoj sociologiji i političkoj ekonomiji je materijalna, ekonomska osnovica određenog društva na koju se upire tzv. nadogradnja (pravo, politika, kultura i ideologija).
 Baze (kemija), kemijski spoj koji reagira s protonskom kiselinom dajući vodu (i sol). Takvi su hidroksidi elektropozitivnih elemenata, uglavnom alkalijskih i zemnoalkalijskih kovina (natrij, kalij, kalcij i dr.) koji disocijacijom u vodenoj otopini daju hidroksidne ione (OH-).

Izvor 

 Hrvatska enciklopedija (LZMK), Broj 2 (Be-Da), str. 699. Za izdavača: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2000.g.